

Toponyme 

 Touchet, census-designated place de l’État de Washington, aux États-Unis.
 Formation de Touchet, formation géologique nommée d'après ce lieu.
 Notre-Dame-du-Touchet, ancienne commune fraançaise du département de la Manche.
 Croix Saint-Martin de Notre-Dame-du-Touchet, croix de chemin située dans cette localité.

Patronyme 

 Marie Touchet (1549-1638), maîtresse du roi de France Charles IX.
 Jacques Touchet (1887-1949), illustrateur français.
 Stanislas-Arthur-Xavier Touchet (1846-1926), cardinal français.